Филипп-Эмманюэль-Антуан-Амбруаз де Крой (; октябрь 1611 — 19 января 1670, Брюссель), 3-й граф де Сольр — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын Жана де Кроя, графа де Сольр, и Жанны де Лален.

Барон де Молембе и Бофор, сеньор де Коруа, Конде, Монтиньи, Рёмон, Фран, Виллан, Брюе и Байяр.

Полковник пехотного валлонского полка и капитан роты тяжелой кавалерии. Наследственный великий загонщик графства Эно.

В 1657 году был пожалован Филиппом IV в рыцари ордена Золотого руна.

Умер в Брюсселе, и был погребен в Конде, в усыпальнице семьи своей матери.

Семья 

Жена (22.09.1638): Изабель-Клер де Ганд-Вилен (ум. 1664), дочь графа Филиппа-Ламораля д'Изенгьена и баронессы Маргариты Изабеллы де Мерод

Дети:

 Мария-Жанна де Крой (1.07.1639—31.01.1704). Муж: принц Евгений Максимилиан ван Хорн (ум. 1709)
 Изабелла-Маргарита-Каролина де Крой (1640—18.11.1662). Муж (6.02.1661): Гийом де Майи, маркиз де Кенуа
 Филипп-Эмманюэль-Фердинанд де Крой (29.10.1641—22.12.1718), принц де Сольр. Жена (7.10.1672): Анна-Мария-Франсуаза де Бурнонвиль (ум. 1727), дочь князя Александра II де Бурнонвиля и Жанны Эрнестины Франсуазы д'Аренберг
 Мария-Филиппина де Крой (21.12.1642 — после 1682). Муж (5.09.1670): Филипп-Мари-Альбер де Монморанси, принц де Робек (ум. 1691)
 Бальтазар-Шарль-Жозеф де Крой (10.03.1644—1.09.1704), барон де Молембе. Жена (1675): Мария Филиппина Анна де Креки (ум. 1723), дочь Антуана де Креки, сеньора де Вролан, и Анны-Марии де Крой-Сольр
 Луи де Крой. Каноник в Турне
 Альбер-Иасент де Крой. Умер в Венгрии
 Жан-Франсуа де Крой (ум. 1723). Аббат в Асе во Франш-Конте (09.1678), затем в монастыре ордена премонстрантов в Селинкуре в диоцезе Амьена (11.04.1694)
 Доротея Брижит де Крой (ум. 27.01.1706). Муж (23.10.1671): Амбруаз-Огюстен-Франсуа Бетт, маркиз де Леде (ум. 1677)

Литература 

 , p. 657 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 68—69 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 588

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d’Or — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D’OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Государственные деятели Нидерландов
Офицеры Испании
Дом де Крой